Спринтерська гонка на 10 кілометрів серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшла 8 лютого. У змаганнях взяло участь 87 спортсменів з 32 країн. Місцем проведення гонки став лижно-біатлонний комплекс «Лаура». Змагання почалися о 18:30 за місцевим часом (UTC+4). Олімпійський чемпіон 2010 року у цій дисципліні француз Венсан Же завершив кар'єру 2012 року і не виступав.

40-річний норвежець Уле-Ейнар Б'єрндален виграв свою сьому золоту олімпійську медаль, втретє у кар'єрі перемігши у спринті на Олімпійських іграх після 1998 і 2002 років. За загальною кількістю олімпійських медалей (12) Б'єрндален наздогнав рекордсмена зимових Ігор свого співвітчизника лижника Бьорна Делі.

Австрієць Домінік Ландертінгер виграв свою першу олімпійську нагороду в особистих дисциплінах (у нього вже було срібло Ванкувера-2010 в естафеті). Чех Ярослав Соукуп виграв першу олімпійську медаль у кар'єрі. Росіянин Антон Шипулін скоїв єдиний промах останнім пострілом на стрільбі стоячи, що позбавило його золота, відкинувши на 4-е місце.

Уцілому, погодні умови сприяли точній стрільбі — 15 спортсменів не зробили жодного промаху, ще 30 учасників промахнулися лише одному разу.

Спортсмени, що зайняли перші 60 місць, були відібрані для участі у гонці переслідування, яка відбулася 10 лютого.

Медалісти

Змагання

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті Ігор 

2014 у біатлоні